Il singolare  del Virginia National Bank Men's Pro Championship 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Kevin Kim era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Greg Jones.

Robert Kendrick ha battuto in finale Michael Shabaz 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Taylor Dent (secondo turno)
 Somdev Devvarman (quarti di finale)
 Ryan Sweeting (primo turno)
 Donald Young (quarti di finale)

  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Marinko Matosevic (quarti di finale)
  Peter Luczak (primo turno)
  Robert Kendrick (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Virginia National Bank Men's Pro Championship 2010